Földi Tamás (1929–2007) közgazdász
 Földi Tamás (1970–) színész
 Földi Tamás zenész